Escuernacabras puede referirse a:

 el nombre común de la planta Pistacia terebinthus; o
 el nombre común de la planta Aquilegia vulgaris.